

Cinema 
Monochrome – film del 2016 diretto da Thomas Lawes

Musica 
 Monochrome – album dei Fury in the Slaughterhouse del 2002
 Monochrome – album degli Helmet del 2006
 Monochrome – album dei July for Kings del 2009
 Monochrome – album di Lee Hyo-ri del 2013
 Monochrome – album di Daniel Cavanagh del 2017